Les Guerriers du passé est la dix-septième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1975.

Univers

Synopsis 
Sur une île abandonnée au large de la côte où se trouve Eslapion 2, quelqu'un observe... Et il n'est pas seul. Car sur cette île se trouve une autre communauté de Petits Hommes, miniaturisés en pleine bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Étrangement, juste avant le mot « Fin », l'album se conclut par la phrase suivante :  Il semble que les auteurs avaient prévu de donner une suite à l'histoire des « guerriers du passé », avant de changer d'avis et de mettre en chantier un récit fondé sur un synopsis entièrement nouveau (l'histoire suivante, L'Ermite de Rochafleur, ne comporte aucune allusion à l'épisode des Guerriers du passé, pas plus que n'en comportera l'album Le Lac de l'auto).

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1975
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973